Mondiali 1988 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1988:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1988 – 39ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1988 – 30ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1988 – 26ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1988 – 18ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1988 – 85ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1988 – 61ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1988 – 33ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1988 – 39ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1988 – 4ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1988 – 30ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1988 – 10ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1988 – 9ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1988 – 2ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1988 – 28ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1988 – 12ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1988 – 9ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1988 – 7ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1988 – 40ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1988 – 32ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1988 – 25ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1988 – 8ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1988 – 33ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1988 – 78ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1988 – 80ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1988 – 27ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1988 – 16ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1985-1988 – 9ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1988 – 13ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1988 – 2ª edizione femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1988 – 17ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1988 – 1ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1988 – 15ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1988 – 14ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1988 – 5ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1988 – 10ª edizione